La Coupe de la Ligue française de handball masculin 2005-2006 est la  de la compétition, organisée par la Ligue nationale de handball.

Équipes qualifiées 
Les 8 premières équipes à l’issue du championnat de France sont qualifiées pour la compétition qui se déroule sur 3 jours en région parisienne au Palais des sports de Tremblay-en-France pour deux quarts de finale et dans la salle Pierre de Coubertin de Paris pour les autres matchs.

Résultats

Vainqueur

Références

Liens externes 
 
Site officiel LNH

2006
Ligue M, coupe de la